Peredo puede referirse a:
 Peredo (España), aldea española de la parroquia de Frairía, municipio de Castroverde, provincia de Lugo, Galicia.
 Peredo (Portugal), freguesia portuguesa del municipio de Macedo de Cavaleiros, distrito de Braganza.